Мостище — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Расположена на юго-западе региона, в центральной части района, в 19 км к востоку от города Себеж.

История 
В  1802—1924 годах земли поселения Мостищи входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Мостищенской волости в качестве её административного центра.

В 2015 году Мостищенская волость, вместе с населёнными пунктами, была влита в состав городского поселения Идрица.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % от общей численности в 158 чел..

Инфраструктура 
Почтовое отделение 182280.

Транспорт 
Стоит на автодороге регионального значения «Толкачево — Себеж — Заситино» (идентификационный номер 58 ОП РЗ 58К-563).

Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Мостище — Луково» (идентификационный номер 58-254-855 ОП МП 58Н-079), протяжённостью 6 км.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района